

Patronyme 

 Henri Dupuy de Lôme (1816-1885), ingénieur du génie maritime et personnalité politique français ;
 Enrique Dupuy de Lôme (1851-1904), son neveu, diplomate espagnol.

Toponyme 

 Lycée Dupuy-de-Lôme (1822-), établissement d’enseignement français  à Lorient.

Autres 

 Dupuy-de-Lôme (1895-1920), croiseur cuirassé français ;
 Dupuy de Lôme (1916-1935), sous-marin français ;
 Dupuy-de-Lôme (1916-1935), navire collecteur de renseignements français ;
 Dupuy-de-Lôme (1912-1914), dirigeable militaire français.